het Franse woord voor aartshertog
archiduc (saus), een saus op basis van champignons
Archiduc (bier), een Belgisch biermerk
Archiduc (café), een jazzcafé in Brussel